Then and Now () — компиляция американской хард-рок-группы Warrant, выпущенная 4 мая 2004 года. В неё вошли песни с  альбомов Belly to Belly и Warrant Live 86–97, выпущенных после первой компиляции 1996 года The Best of Warrant. Также в неё вошли песни с альбома 1995 года Ultraphobic, который не был представлен на первой компиляции. Ни одна песня с альбомов Greatest & Latest и Under the Influence в неё не попала.

Список композиций 
 «D.R.F.S.R» (live) – 2:43
 «Family Picnic» – 4:36
 «Down Boys» (live) – 3:46
 «Feels Good» – 2:48
 «Heaven» (live) – 2:32
 «Followed» – 3:35
 «Cherry Pie» – (live) – 7:16
 «Indian Giver» – 4:46
 «Uncle Tom's Cabin»  (live) – 5:06
 «Stronger Now» – 3:57
 «Machine Gun» (live) – 4:04
 «AYM» – 2:48

Примечания 

Сборники 2004 года
Альбомы Warrant
Сборники на английском языке